ICJ kan avse:

 ICJ – en internationell domstol och ett av Förenta nationernas sex huvudorgan International Court of Justice, se Internationella domstolen i Haag
 ICJ – en ideell och politiskt oberoende internationell organisation International Commission of Jurists, se Internationella Juristkommissionen